Karl Fischer (Tsjechische bibliothecaris) (1757-?), een Tsjechische bibliothecaris
 Karl Fischer (operazanger) (1780-1836), een Duitse operazanger, toneelspeler en schrijver
 Karl Fischer (toneelacteur) (1787-1853), een toneelacteur 
 Karl Fischer (toneelregisseur) (1801-1884), een Oostenrijk-Hongaarse toneelregisseur en -acteur
 Karl Fischer (kunstenaar) (1853-1910), een Duitse kunstenaar
 Karl Fischer (fotograaf) (1859-?), een Pruisische fotograaf
 Karl Fischer (kunstschilder) (1862-1940), een kunstschilder
 Karl Fischer (hydroloog) (1868-1943), een Duitse hydroloog
 Karl Fischer (Duitse politicus, 1871-1931) (1871-1931), een Duitse politicus (DNVP, BLB)
 Karl Fischer (Duitse politicus, 1877-1950) (1877-1950), een Duitse politicus(SPD)
 Karl Fischer (auteur) (1881-1941), een Duitse auteur
 Karl Fischer (voetbaltrainer) (1888-??), een Oostenrijk-Hongaarse voetbaltrainer
 Karl Fischer (Duitse politicus, 1893-1940) (1893-1940), een Duitse politicus (KPD)
 Karl Fischer (Oost-Duitse politicus) (1900-1972), een Oost-Duitse politicus
 Karl Fischer (scheikundige) (1901-1958), een Duitse scheikundige
 Karl Fischer (Oostenrijkse politicus) (1918-1963), een Oostenrijkse politicus
 Karl Fischer (illustrator) (1921), een Duitse illustrator
 Karl Fischer (diplomaat) (1922), een Oostenrijkse diplomaat
 Karl Fischer (architect) (1949-2019), een Canadese architect van Hongaarse komaf
 Karl Fischer (acteur) (1956), een Oostenrijkse toneel- en filmacteur
 Karl Fischer (voetballer), een Estische voetballer
 Johann Karl Fischer (1802-1865), een Duitse beeldhouwer 
 Karl Fischer von Treuenfeld (1885-1946), een Duitse generaal
 Karl Kristian Emil Fischer (1861-1939), een Noorse bibliothecaris